Benedict House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Benedict House (Lawrence, Kansas), NRHP-ID 91001978
 Benedict House (Portsmouth, New Hampshire), NRHP-ID 73000168